Hirtz ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Hirtz (1910–1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Dagmar Hirtz (* 1941), deutsche Filmregisseurin und Filmeditorin
 Hans Hirtz (15. Jahrhundert), deutscher Maler
 Hanns Hirtz (16./17. Jahrhundert), deutscher Goldschmied
 Klaus-Peter Hirtz (* 1945), deutscher Konteradmiral
 Peter Hirtz (* 1937), deutscher Sportwissenschaftler

Siehe auch:
 Hirz